La cytochrome c nitrite réductase (ccNiR) est une oxydoréductase qui catalyse la réaction :

 + 2  + 6 ferricytochrome c   + 6 ferrocytochrome c + 7 H+.

Cette enzyme intervient dans la conversion du nitrate  en ammoniac  permettant à certaines bactéries d'utiliser le nitrite  comme accepteur d'électrons en conditions anaérobies.

Notes et références 

  

2